CGN může znamenat:

 Carrier-grade NAT – nástroj zmírnění dopadu vyčerpání IPv4 adres
 Letiště Kolín/Bonn – IATA kód letiště
 CGN – klasifikační symbol trupu amerických raketových křižníků s jaderným pohonem
 China General Nuclear Power Group – čínská energetická společnost